Редакционная коллегия (редколлегия) — может означать:

 Редакционная коллегия (редколлегия) — совещательный орган в изданиях и издательствах.
 «Редколлегия» — название российской премии в области журналистики (с 2016 года).

Схожие по звучанию 
 Редакционные комиссии
 Редакционная политика
 Редакционная независимость

См. также 
 Редакция
 Коллегия